Facultat de Teologia de Catalunya, universitat eclesiàstica amb seu a Barcelona
 Federació de Treballadors i Treballadores de Catalunya, sindicat de Catalunya
 Ferencvárosi Torna Club, club de futbol de la ciutat hongaresa de Budapest 
 Comissió Federal de Comerç (del seu nom en anglès Federal Trade Commission), agència independent del govern dels Estats Units que vetlla pels drets dels consumidors
 Control tolerant a faltes (del seu nom en anglès fault tolerant control), controlador de dispositiu que pot funcionar en presència de defectes